Sarn veut dire « pavé » en gallois et peut désigner :
Sarn, une ville suisse ;
Sarn, un village gallois dans le Bridgend ;
Sarn, un village gallois dans le Powys ;
Sarn, un village gallois du Flintshire ;
Sarn, un roman de Mary Webb paru en 1924 ;
Sarn, son adaptation en téléfilm par Claude Santelli en 1968.
Amélie Sarn (1970-), une romancière française.

Voir aussi